Gerach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Gerach, Oberfranken – kommun i Bayern, 
 Gerach, Rheinland-Pfalz – kommun,